Theon ist der Name folgender Personen:

 Theon von Samos (4. Jh. v. Chr.), Maler
 Theon (Grammatiker), um Christi Geburt unter Augustus und Tiberius (33 v. Chr.–37 n. Chr.)
 Ailios Theon (1. Jh.), Rhetor aus Alexandria
 Theon von Smyrna († nach 132), Philosoph und Mathematiker
 Theon von Alexandria (um 335–um 400), Astronom und Mathematiker

Theon ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Theon (Texas), Ort im Williamson County
 Theon Senior, Mondkrater, benannt nach Theon von Smyrna
 Theon Junior, Mondkrater, benannt nach Theon von Alexandria

Siehe auch:
 Théon
 Teon
 Teone